Капотешти има више значења:

 Капотешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Капотешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији